Aulnay kan syfta på:

 Aulnay, Aube, fransk kommun i departementet Aube 
 Aulnay, Charente-Maritime, fransk kommun i departementet Charente-Maritime 
 Aulnay, Vienne, fransk kommun i departementet Vienne 
 Aulnay-l'Aître, fransk kommun i departementet Marne 
 Aulnay-la-Rivière, fransk kommun i departementet Loiret 
 Aulnay-sous-Bois, fransk kommun i departementet Seine-Saint-Denis 
 Aulnay-sur-Iton, fransk kommun i departementet Eure
 Aulnay-sur-Marne,  fransk kommun i departementet Marne 
 Aulnay-sur-Mauldre, fransk kommun i departementet Yvelines